Evander är ett namn, som har använts både som för- och som efternamn. Det var ursprungligen namnet på en gestalt i romersk mytologi, men namnet har i Sverige främst använts som efternamn. Den 31 december 2014 var 172 personer med efternamnet Evander bosatta i Sverige. Samtidigt hade 28 män namnet som förnamn, varav 8 hade det som tilltalsnamn (första förnamn).

Gestalter och personer med Evander som förnamn
 Evander, gestalt i romersk mytologi
 Evander (filosof) (200-talet f.Kr.), grekisk filosof
 Evander Holyfield (född 1962), amerikansk boxare.
 Evander Kane (född 1991), kanadensisk ishockeyspelare
 Robert Evander McNair (1923–2007), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i South Carolina
 Evander Sno (född 1987), nederländsk fotbollsspelare

Personer med Evander som efternamn
Hjalmar Evander (1874–1949), svensk präst
Per Gunnar Evander (född 1933), svensk författare, manusförfattare och regissör.

Se även
 Evander Holyfield's Real Deal Boxing, datorspel

Källor

Svenska efternamn
Mansnamn
Förnamnsförgreningssidor